La nazionale di pallacanestro sammarinese Under 20, ex nazionale sammarinese Juniores e nazionale sammarinese Under 22, è una selezione giovanile della nazionale di pallacanestro di San Marino, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità sammarinese di età non superiore ai 20 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era "nazionale Juniores", in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo "nazionale Under 22". Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Altri collegamenti 
 

San Marino
Under 20